Egermühle bezeichnet:
 eine Wassermühle in Freital, Sachsen, siehe Egermühle (Freital)
 einen Ortsteil von Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern, siehe Egermühle (Harburg)
 Egermühle (Gemeinde Peilstein), Ortsteil von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Eggermühlen
 Eckersmühlen